Передова́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Передова вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Передова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Передова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Передова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Передова вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Передова вулиця — вулиця в місті Суми.

Вулиці